Santa Branca kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Branca (ort), São Paulo, 
 Santa Branca (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar